GMES, acronyme composé des quatre lettres G, M, E et S, peut faire référence à :
 , programme européen de surveillance de la Terre
 Groupement Momentané Economique et Solidaire, forme de groupement d'opérateurs économiques au sens du Code des Marchés Publics 2006

Code